Antonio Ferraro – pallavolista italiano
Antonio Ferraro – pittore italiano